Bognár Sándor (1921–2011) mezőgazdász, entomológus
 Bognár Sándor (1942) villamosmérnök, a Budapesti Műszaki Főiskola kari főigazgatója, főiskolai tanár
 Bognár Sándor (1950–2018) lovas, díjugrató, olimpikon